В'яле () - муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Асті
 Віале () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї